Barville se poate referi la:
Barville, localitate în departamentul Eure, Franța
Barville, localitate în departamentul Orne, Franța
, localitate în departamentul Vosges, Franța
Barville-en-Gâtinais, localitate în departamentul Loiret, Franța